Раффенель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раффенель, Жан Батист Анн (1809—1858) — французский путешественник.
 Раффенель, Клод Денис (1797—1827) — французский путешественник и историк начала 19-го века, участник Освободительной войны в Греции.